Текущее время:  UTC.

Вре́мя:
 Время — одно из основных понятий физики и философии.
 Время — шкала отсчёта текущего физического времени, например: московское время, местное время, всемирное координированное время.
 Момент времени — точка на временной оси.
 Время — то же, что сезон, пора: «времена года», «время сенокоса», «время листопада».
 Время — грамматическая категория глагола.
 Время — характеристика развития сюжета.
 UNIX-время — система описания моментов во времени, принятая в UNIX и других POSIX-совместимых операционных системах.
 Время — геохронологический отрезок времени, на стратиграфической шкале соответствует горизонту.
 Время — театр в Мелитополе.
 Время — альбом группы «ДДТ» (1985).
 Время — концертный зал в Санкт-Петербурге, здесь состоялся первый концерт групп «Вопли Видоплясова», «ГрОб», «Не ждали» и Янки Дягилевой в 1989 году.

СМИ 
 Время — журнал братьев Достоевских, издававшийся в 1861—1863 годах.
 Время — кооперативное издательство в Ленинграде в 1922—1934 годах.
 Время — российское издательство, созданное в 2000 году.
 Время — информационная телепрограмма в СССР и России.
 Время — четвёртый телеканал «цифрового телесемейства» Первого канала.
 Время — газета в Казахстане.
 Время — газета городского округа Щёлково Московской области.
 «Время» — газета, издававшаяся в Берлине в 1918—1925 годах.
 «Время» — газета, издававшаяся в Нью-Йорке в 1940 году.

Фильмы

Персоналии 
 Время, Александр (род. 1991) — молдавский футболист.

См. также 
 Время, вперёд! (значения)
 Time (значения)
 Социальное время

Примечания